Nanbu  puede referirse a:

 Nanbu, un pueblo en Aomori, Japón.
 Nanbu, un pueblo en Tottori, Japón.
 Nanbu, un pueblo en Yamanashi, Japón.
 Nanbu, un distrito en la provincia de Sichuan, China.
 Dominio Nanbu, un dominio feudal en el noreste de Japón.